Municipio de Mill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:
 Municipio de Mill (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Mill (condado de Grant, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Mill (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.